Bachpan Bachao Andolan, moviment per a la defensa dels drets de la infància i contra el tràfic de persones de l'Índia
 British Bankers Association, associació que agrupa els bancs del Regne Unit
 BBA Aviation (de l'acrònim en anglès de British Belting & Asbestos), empresa multinacional de serveis de manteniment aeronàutic, amb seu al Regne Unit
 Bordj Bou Arreridj, província del nord-est d'Algèria
 Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten, empresa de transport públic per autobús de la província del Brabant del Nord, als Països Baixos
 Biochimica et Biophysica Acta, revista científica de referència en els camps de la bioquímica i la biofísica